Фельдшпатиди (  ) – недосичені крем’яною кислотою лужні мінерали, алюмосилікати (нефелін, лейцит та ін.). Входять до складу магматичних порід, недосичених крем’яною кислотою і утворюються замість польових шпатів на пізній стадії магматичного процесу при нестачі у лужній магмі кремнезему для зв’язування Al, Na, K, Ca. Поширені у лужних гірських породах.

Див. також

 Список мінералів
 Фельдшпатоїди

Література

 Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. - 1975. – 774 с.
 Минералы. Справочник. Т. 5. Каркасные алюмосиликаты. Вп.1. Фельдшпатоиды / Ред. Н. Н. Мозгова, М. Н. Соколова. М.: Наука, 2003. 379 с.
	
Групи мінералів
Алюмосилікати